Curaçao, Curazao o Curasao puede referirse a los siguientes artículos:

 Curazao, isla del Caribe en las Antillas Neerlandesas.
 Colonia de Curazao y Dependencias, ex colonia neerlandesa.
 Curaçao, licor de color azul.